Pedro Álvarez de Toledo puede referirse a:

 Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga (1484-1553), Virrey de Nápoles;
 Pedro Álvarez de Toledo y Colonna (1546-1627), V marqués de Villafranca, ilustre marino y político español;
 Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Palafox (1803-1867), XVII duque de Medina Sidonia, importante político carlista;